L'Obert d'Estoril 2022, oficialment conegut com a Millennium Estoril Open 2022, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 23 d'abril i l'1 de maig del 2022 al Clube de Ténis do Estoril de Cascais, prop d'Estoril, Portugal.

El tennista argentí Sebastián Báez va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022